Hexagram — второй сингл американской альтернативной метал группы Deftones, выпущенный с одноимённого альбома. Обложка сингла — это работа под названием «Bandaged Love» () художника Эшли Макомбера.

Видеоклип 
Видеоклип к песне «Hexagram» был снят в стиле чёрно-белого кино и показывает группу, исполняющую песню на сцене и фанатов.

Прием 
Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic описал песню «Hexagram»: «суровый хит — настолько тяжёлый, что по сравнению с ним Staind не такие уж и тяжёлые, а Linkin Park и вовсе беззубые».

Каверы 
В 2010 году металкор-группа War from a Harlots Mouth записала кавер-версию песни «Hexagram».

Список композиций 
 «Hexagram» — 4:09
 «Bloody Cape» — 3:36
 «Lovers» — 4:11

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Deftones